Die K League 2 2019 (aus Sponsorengründen auch KEB Bank K League 2 2019 genannt) war die zweite Spielzeit unter diesem Namen und die insgesamt siebte Spielzeit der zweithöchsten südkoreanischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2013. Die Saison begann Anfang März und endete Anfang Dezember 2019. Nach der regulären Saison wurden die Play-Off-Spiele sowie die Relegationsspiele ausgetragen. Vorjahresmeister war Asan Mugunghwa FC.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Spielstätten

Reguläre Saison

Play-off- und Relegationsspiele 
Die K League Play-Off- und Relegationsspiele 2019 sind die 7. Austragung der südkoreanischen Play-off- und Relegationsspiele zwischen der K League 1 und der K League 2 seit der offiziellen Einführung im Jahr 2013. Sie findet nach Ende der Regulären Saison beider Ligen statt. Teilnahmeberechtigt sind alle Play-Off-Mannschaften aus der K League 1 und der Vorletzte der K League 2.

Modus 
Zuerst wird der Play-Off-Gewinner ermittelt. Dazu empfängt im Halbfinale der Play-Off-Spiele der 4. Platzierte der K League 2 2019 den 5. Platzierten derselben Liga. Der Gewinner spielt im Play-Off-Finale gegen den 3. Platzierten. Wer gewinnt, tritt in der Relegation gegen den Vorletzten der K League 1 2019 an. Der Gewinner der Relegation qualifizierte sich für die nächste Saison in der K League 1 und der Verlierer muss in der nächsten Saison in der K League 2 antreten.

Play-Off-Spiele

Halbfinale

Finale

Relegation 
Hinspiel

Rückspiel

Anmerkung: Busan gewann aufgrund des Auswärtssieges die Relegation und nimmt an der K League 1 2020 teil.

Tabellenverlauf

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Trainerwechsel

Sponsoren

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 K League 2 2019 auf Liveticker.com

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019